Catharinakerk steht für:

 Catharinakerk (Goedereede), eine reformierte Pfarrkirche in Goedereede auf der Halbinsel Goeree-Overflakkee in der niederländischen Provinz Südholland
 Catharinakerk (Zoutelande), eine reformierte Pfarrkirche in Zoutelande, Gemeinde Veere, Provinz Zeeland, in den Niederlanden